Mary Lawlor est un nom pouvant désigner:

 (1907-1977), actrice américaine
, militante irlandais de droits de l'Homme

Voir aussi

Lawlor, Mary